Герасимовский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование

 Герасимовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

 Герасимовский сельсовет Горшеченского района Курской области (упразднён в 1971 году)